Die 44. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft fand vom 16. bis 18. Januar 1976 in der Grugahalle in Essen statt.

Lediglich im Dameneinzel gab es eine neue Siegerin, nämlich Agnes Simon, die nach 1967 und 1969 den dritten Einzeltitel gewann. In allen anderen Disziplinen konnten die Vorjahressieger ihren Titel verteidigen: Wilfried Lieck im Herreneinzel, Jochen Leiß/Klaus Schmittinger im Herrendoppel (zum dritten Mal in Folge), Rose Diebold/Ursula Hirschmüller im Damendoppel und Wilfried Lieck/Wiebke Hendriksen im Mixed.

Im Dameneinzel fehlten drei der gemeldeten Spielerinnen, dabei auch Brigitte Scharmacher wegen Erkrankung. Bei den Herren sprang Laszlo Turzo für den verhinderten Harianto Listijjosuputro (geboren in Indonesien) ein. Mit 14 Jahren war Monika Stork die jüngste Teilnehmerin. Ältester Teilnehmer war der 41-Jährige Ernst Gomolla, er nahm zum 22 Mal in Folge an den deutschen Meisterschaften teil.

Insgesamt etwa 12.000 Zuschauer besuchten die Veranstaltung. Allerseits gelobt wurde die hervorragende Turnierorganisation unter Leitung des Esseners Hans Lorrek.

Für einen Missklang sorgte Richard Fritz’ unsportliches Verhalten, der nach seiner Niederlage dem Sieger Bernt Jansen den in Tischtenniskreisen üblichen Handschlag verweigerte.

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Literatur 
 Vorbericht, Teilnehmerverzeichnis mit Vereinszugehörigkeit, Zeitschrift DTS, 1976/1, Ausgabe Süd-West, Seiten 5–9
 erster Bericht in Zeitschrift DTS, 1976/2, Ausgabe Süd-West, Seiten 5–7
 Berichte und alle Ergebnisse in Zeitschrift DTS, 1976/3 Ausgabe Süd-West, Seiten 5–22

Einzelnachweise

Weblinks 
 DM 1975/76 – Vereinszugehörigkeit, Zusammenstellung: Edgar Kemmer (abgerufen am 9. November 2020)
 Deutsche Meister der Damen und Herren ab 1931 (Plätze 1–4), Tischtennis-Archiv von Hans-Albert Meyer (abgerufen am 20. Mai 2018)

1976
Tischtennisveranstaltung 1976
Sportveranstaltung in Essen